Falaise (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Falaise (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Falaise (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France

Zobacz też: Bitwa pod Falaise